Professor steht für:
 Professor, akademischer Titel
 Ehrenprofessor, von zahlreichen Institutionen verdienstehalber vergebener Titel
 Honorarprofessor, nebenberuflicher Hochschullehrer
 Gymnasialprofessor, Bezeichnung für an höheren Schulen Lehrende
 Professor Creek, Bach im US-Bundesstaat Utah

Siehe auch:
 Little Professor
 Berufstitel (Österreich)